Алексей Чулков:
 Чулков, Алексей Николаевич (1911—?) — советский футболист, нападающий.
 Чулков, Алексей Петрович (1908—1942) — советский лётчик, заместитель командира эскадрильи, майор, Герой Советского Союза.